Carleton (Michigan)
Carleton (Nebraska)
Universidade Carleton

Desambiguações de topônimos